320-й полк:

 320-й бронекавалерийский полк
 320-й кавалерийский полк (США)
 Чембарский 320-й пехотный полк
 320-й пехотный полк (США)
 320-й пехотный полк (Третий рейх)
 320-й пехотный полк (Франция)
 320-й гренадерский полк
 320-й стрелковый полк
 320-й гаубичный артиллерийский полк
 320-й пушечный артиллерийский полк
 320-й полк полевой артиллерии
 320-й артиллерийский полк (Франция)
 320-й ракетный полк (в/ч 52644, расформирован 1 декабря 1989 года)

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (300. - 349.)#320. polk